Een dictator is de leider in een dictatuur. 
Dictator (Rome), voor de Romeinse functie van dictator
Dictator (modern), voor de tegenwoordige betekenis van dictator
Dictator (Centerfold), een nummer van de Nederlandse meidengroep Centerfold
Dictator (geslacht), een geslacht van boktorren
Dictator (televisieprogramma), een Vlaams en Nederlands televisieprogramma

Zie ook 
The Dictator (doorverwijspagina)